

Patronymes 

 Antoine Alexandre Julienne de Bellair (1775-1838) : général français ;
 Henriette Bellair (1904-1963) : peintre et illustratrice française.

Autre 
 Bellair Township (Comté d'Appanoose, Iowa)
 Bellaire (Michigan)
 Bellaire (Texas)